«Транзит для дьявола» — российский телевизионный шестисерийный фильм режиссёра Владимира Плотникова, вышедший в 1999 году.

Создание 
При создании сериала был использован материал, изначально предназначавшийся для использования в фильмах «Захват» (1982), «Заряженные смертью» (1991), «Отряд "Д"» (1992) и «Твоя воля, Господи!» (1993), но не вошедший в них. Был переработан сценарий и отсняты дополнительные сцены. В итоге в фильме оказались задействованы шестеро актёров, которых на момент выхода фильма уже не было в живых (Георгий Юматов, Борис Новиков, Вадим Курков, Владимир Трещалов, Герман Качин и Муза Крепкогорская).
Сериал транслировался на телеканалах НТВ, РТР и ТВС.

Сюжет 
Для пресечения поставки крупнейшей партии героина Интерпол совместно с подразделением генерала ФСБ Степана Дорохова разрабатывают операцию под кодовым названием «Транзит для дьявола». Для получения информации в криминальные структуры внедряется оперативник ФСБ.

В ролях 
 Евгений Жариков — генерал ФСБ Степан Дорохов 
 Анатолий Ведёнкин — Пётр Варшавский (озвучивание — Юрий Саранцев)
 Владимир Носик — Юрий Подземельцев
 Геннадий Орешкин — Йоханес Браун (до операции) (озвучивание — Рудольф Панков)
 Вадим Андреев — Вилли Бернгард
 Екатерина Дурова — Вера
 Улдис-Янис Вейспалс — Леон Файгер / Йоханес Браун (после операции) (озвучивание — Вадим Андреев)
 Лев Дуров — Юрий Алексеевич Каравайцев (озвучивание — Виктор Рождественский)
 Вадим Захарченко — «Казимир» (Владлен Павлович) (озвучивание — Артём Карапетян)
 Георгий Юматов — шкипер судна «Удачливый» Фёдор Михайлович Кузин (озвучивание — Виктор Рождественский)
 Владимир Антоник — Коршун
 Жанна Эппле — Лада Костюнец
 Александр Фатюшин — Веня Снегирёв
 Артем Карапетян — Сурен Ашотович Багдасарян
 Борис Новиков — Борис Кузьмич (озвучивание — Юрий Саранцев)
 Тамара Сёмина — Анна Ивановна Котова
 Владимир Плотников — «Лохматый»
 Вячеслав Баранов — Иван Рогожкин
 Вадим Курков — Виктор
 Александр Гарибян — командир корабля Александр Гарибян (озвучивание — Владимир Антоник)
 Владимир Пряничников — пилот вертолёта
 Екатерина Кмит — Марина
 Владимир Боговин — прокурор (озвучивание — Вячеслав Баранов)
 Александр Ульянов — кэп
 Владимир Абашев — капитан яхты
 Александр Ковальчук — командир спецназа (озвучивание — Юрий Саранцев)
 Леонид Мясников — врач (озвучивание — Владимир Антоник)
 Муза Крепкогорская — Кузина
 Артур Нищёнкин — Джек
 Герман Качин — Сергей
 Владимир Прокофьев — азиат (озвучивание — Юрий Саранцев)
 Энри Леонтьев — капитан сейнера
 Игорь Пушкарёв — старпом пограничного сторожевого катера № 132 (озвучивание — Вадим Андреев)
 Сергей Быстрицкий — Сивый
 Сергей Николаев — Гриня
 Зоя Василькова — медсестра
 Александр Кулямин — эпизод
 Антон Голышев — эпизод
 Тамара Совчи — эпизод
 Александр Каминский — эпизод
 Михаил Каминский — эпизод
 Лилия Ракчеева — эпизод
 Наталья Щербакова — эпизод
 Алексей Родионов — эпизод
 Елена Калинина — эпизод
 Максим Беляков — эпизод
 Александр Рахленко — эпизод
 Илья Лисицин — эпизод
 Игорь Наумов — эпизод
 Сергей Чистяков — эпизод
 Сергей Шульгин — эпизод
 Алексей Годунов — эпизод
 Юрий Богданов — эпизод
 Владимир Трещалов — эпизод

Примечания

Ссылки 
  Транзит для дьявола. Х/ф, Россия, 1999 на сайте телеканала Россия
 
 "Транзит для дьявола" (1999) на сайте filmslist.ru

Телесериалы России 1990-х годов
Телесериалы России, запущенные в 1999 году
Телесериалы России, завершённые в 1999 году
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы телеканала НТВ
Приключенческие телесериалы России
Детективные телесериалы России
Телесериалы по алфавиту